Typ 65 oder Type 65 steht für:

 Typ-65-Torpedo, russischer Torpedo
 Peugeot Typ 65, Automodell von Peugeot
 Type 65, Automodell von Factory Five Racing, siehe Factory Five Racing #Fahrzeuge
 Type 65, Automodell von Austin, siehe Austin 7 #Sportwagen
 Type 65, chinesisches Geschütz, siehe 82-mm-rückstoßfreies Geschütz B10 #Type 65